Corrada del Río oder Corrada del Rio ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Corrada del Rio (* 1942), puerto-ricanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Mayagüez
 Baltasar Corrada del Río (1935–2018), puerto-ricanischer Politiker

Siehe auch
 Del Rio
 Del Río
 Do Rio
 Mirador del Río, Aussichtspunkt auf Lanzarote